Californication, angol vegyülékszó, mely az 1970-es 80-as években keletkezett az Egyesült Államokban
Californication, a Red Hot Chili Peppers 1999-es albuma
Californication, a Red Hot Chili Peppers 1999-es dala
Kaliforgia, eredeti címén Californication, amerikai tv-sorozat